Владимир Чертков:
 Чертков, Владимир Александрович — советский борец вольного стиля.
 Чертков, Владимир Владиславович (род. 1975) — киргизский футболист.
 Чертков, Владимир Григорьевич (1854—1936) — лидер толстовства как общественного движения, редактор, издатель.